Rhexoprolifer är ett släkte av svampar. Rhexoprolifer ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhexoprolifer